KIDDISVIT (укр. КІДДІСВІТ) — це маркетингово-дистриб'юторська компанія іграшок і товарів для дітей, заснована у 1997 році у Дніпрі. Компанія офіційно представляє світові бренди іграшок в Україні та бере активну участь у розробці продукту, адаптуючи його до специфіки українського ринку.

До групи компаній KIDDISVIT входить українська мережа дитячих магазинів іграшок і товарів для дітей MYplay, що складається з 16 магазинів в 11 містах України.

Історія 
Компанія KIDDISVIT заснована у 1997 році у Дніпрі братами Павлом і Дмитром Овчинніковими як приватне підприємство «ВЕС і Д» з оптової торгівлі іграшками.

2000 — відкрито перший спеціалізований магазин іграшок і товарів для дітей MIKKI.

2009 — компанія стала членом Асоціації власників сімейних компаній FBN (Family Business Network).

2011 — компанія стала офіційним дистриб’ютором іграшок ZAPF CREATION AG в Україні. Також цього року була адаптована на українську мову іграшка «Ковчег Ноя» від бренду KIDDIELAND.

2011 — KIDDISVIT і MGA Entertainment підписали дистриб'юторський контракт на продаж в Україні таких брендів, як Bratz, Moxie Girlz, Moxie Teenz, Little Tikes, Lalaloopsy, іграшок Nara.

2012 — початок експорту популярних брендів іграшок у Молдову та Вірменію. 

2012 — підписано офіційний контракт із Playmates Toys на Teenage Mutant Ninja Turtles (Черепашки-ніндзя) і став офіційним дистриб‘ютором бренду в Україні.  

2014 — Павло Овчинніков, CEO KIDDISVIT, спільно з іншими компаніями українського ринку іграшок створює Українську Асоціацію Індустрії Іграшок (УАІІ).

2016 — розпочато співпрацю з брендом 3Doodler Start. Цього ж року KIDDISVIT презентував на ринку України найпопулярнішу іграшку року — L.O.L. Surprise! від MGA Entertainment.

2017 — підписано офіційний контракт на дистриб'юцію бренду Rubik's від творця легендарної іграшки Ерне Рубіка.

2018 — мережа магазинів MIKKI після ребрендингу стала MYplay.

2018 — випущена серія мініатюрних копій автівок відомих брендів: Нова Пошта, АТБ, служба таксі Uklon.

2019 — KIDDISVIT відкрив Центр реабілітації, фізичної терапії та інклюзивного навчання ім. Святого Іоанна Кронштадтського. Фахівці Центру працюють із дітьми з усієї України, які мають неврологічні захворювання, порушення опорно-рухового апарату, синдром Дауна, розлади аутичного спектру, інші проблеми зі здоров'ям. СЕО компанії Павло Овчинніков був ініціатором відкриття центру.

2020 — компанія адаптувала для українського ринку інтерактивного робота-митця Quincy, який вчить техніці малювання, написання букв і цифр українською.

2021 — група компаній стала офіційним дистриб’ютором американського бренду дитячого одягу Carter`s в Україні.

2021 — розпочато співпрацю з компанією Hasbro по брендах Peppa Pig, PJ Mask.

2021 — рішенням експертної комісії з фізики та астрономії Науково-методичної ради МОН України, конструктору ZNATOK надано гриф «Схвалено для використання в освітньому процесі».

Досягнення та відзнаки 
2015 — нагорода від австрійського Gutmann Bank за створення робочих місць в умовах кризи.

2016 — нагорода Leader Of The Year/Import Export Award-2016.

2019 — найкращий бренд у категорії «Іграшки» за підсумками бізнес-конкурсу «Бренд року».

2019 — компанія MGA оголосила KIDDISVIT найкращою у світі компанією-дистриб’ютором, яка забезпечила найбільший приріст у категорії "Іграшки для дівчат" у 2019 році.

Примітки 
Іграшки
Підприємства, засновані 1997
Настільні ігри
Засновані в Україні 1997